Manuel Álvarez puede referirse a:

 Manuel Álvarez (ca.1517-ca.1587), escultor español del ;
 Manuel Álvarez Prado (1785-1836), militar argentino, patriota de la Guerra de Independencia Argentina;
 Manuel Álvarez Zamora (1800-1857), militar mexicano, Gobernador de Colima (1857);
 Manuel Álvarez (ca.1800-ca.1860), marino, comerciante y funcionario argentino, héroe del Combate de Carmen de Patagones;
 Manuel Álvarez Rábago (1884-1966), militar mexicano;
 Manuel Álvarez Laviada (1894-1958), escultor español;
 Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), fotógrafo mexicano;
 Manuel Álvarez Álvarez (1908-1938), militar español de la Guerra civil;
 Manuel Álvarez (1923-2013), pintor argentino.
 Manuel Álvarez Jiménez (1928-), futbolista chileno, participante en la Copa Mundial de Fútbol de 1950;
 Manuel Álvarez Benítez (1946-), futbolista español;
 Manuel Álvarez Gómez (1954-), futbolista español.